

Patronymes 

 Gabriel Bouffet (1850-1910) préfet et conseiller d'État.
 Jean Bouffet (1882-1940), fils du précédent, général de corps d'armée.